Зульцхайм (Нижняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Зульцхайм (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.